

Сезон 1 

Телесеріали
Епізоди телесеріалів